Cacheu steht für:

 Region Cacheu, eine Region in Guinea-Bissau
 Cacheu (Stadt), die Hauptstadt der Region Cacheu